Areia Branca (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Areia Branca (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Areia Branca (Belford Roxo), een wijk van de gemeente Belford Roxo in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Areia Branca (Santos), een wijk van de gemeente Santos in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Areia Branca (Porto Velho), een wijk van de gemeente Porto Velho in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Areia Branca (Lauro de Freitas), een wijk van de gemeente Lauro de Freitas in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Areia Branca (Lourinhã), een plaats behorende tot de freguesia Lourinhã